World Seniors Championship 2016 – nierankingowy turniej snookerowy. W Mistrzostwach Świata Seniorów brać mogą udział zawodnicy, którzy ukończyli 40 rok życia. Zawody zostały rozegrane w dniach 30-31 stycznia 2016 w Preston Guild Hall w Preston.

Nagrody 
 Zwycięzca – 18 000 £
 II miejsce – 8000 £
 Półfinalista – 4000 £
 Ćwierćfinalista – 2000 £
 Runda 1 – 1000 £

Łączna pula nagród – 50 000 £

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
Źródło:

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne zostały rozegrane 21-22 grudnia 2015 roku w Robin Park Arena and Sports Centre w Wigan (Anglia).

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Nierankingowe turnieje snookerowe
2016 w Anglii
Preston